Левковка (), село, 
Левковский сельский совет,
Изюмский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322886501. Население по переписи 2001 года составляет 598 (282/316 м/ж) человек.

Является административным центром Левковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Глинское,
Забавное,
Ивановка,
Искра,
Крамаровка,
Пимоновка и
Руднево.

Географическое положение 
Село Левковка находится в 18 км от Изюма на левом берегу реки Северский Донец, выше по течению примыкает к селу Счастливое, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Ивановка.
Село пересекает несколько балок, в т. ч. балка Солонецкая.
На расстоянии в 5 км проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1713 — первые упоминания . Левковка основана в начале 18 века как укреплённый пункт при Левковской переправе через Донец против нападений крымских и ногайских татар.
 1730 год - население составляло 1758 человек.
 1738 - село было разорено крымскими татарами; значительная часть жителей уведена в плен в Крым.
 1966 год - население 621 человек; здесь работал колхоз "Донецкий", имевший 4242 земли.

Экономика 
 АП «СВИТАНОК». Разведение свиней.
 Изюмское лесничество.

Объекты социальной сферы 
 Школа І-ІІІ ст.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 322 воина.

Литература

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания